Franz Steffens ist der Name folgender Personen:

* Franz Steffens (Paläograf) (1853–1930), deutscher Paläograf und Diplomatiker
 Franz Steffens (Wirtschaftsinformatiker) (1933–2017), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Franz-Josef Steffens (1923–2006), deutscher Schauspieler und Sprecher